Зе́мская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Земская улица — улица в Екатеринбурге, в посёлке Садовом.
 Земская улица — улица в Старо-Панове, Санкт-Петербург.
 Земская улица — улица в Чехове.

Украина 
 Земская улица — бывшая улица в Киеве.
 Земская улица — улица в Мариуполе.
 Земская улица — улица в Прилуках.
 Земская улица — улица в Чернигове.

Крым 
 Земская улица — улица в Феодосии.

См. также 
 Земский переулок